Puiu ist der Familienname folgender Personen:

 Aurel Puiu (* 1953), rumänischer Politiker
 Cristi Puiu (* 1967), rumänischer Filmregisseur und Drehbuchautor

 Visarion Puiu (1879–1964), rumänischer Geistlicher